Den Namen Skagerrak-Brücke erhielten folgende Brücken:

 in Cochem die Skagerrak-Brücke über die Mosel seit 1927
 in Düsseldorf trug die Oberkasseler Brücke über den Rhein den Namen zwischen 1933 und 1945
 in Hamburg die Skagerrakbrücke über den Skagerrakkanal seit 1919

Namensgebendes Ereignis war die Skagerrakschlacht von 1916.